La Cogulera, turó del terme comunal de Rodés, a la comarca del Conflent
 La Cogulera (Sant Iscle de Vallalta), turó del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta, a la comarca del Maresme.